Miejscowości w USA:
 Farmersburg – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Sullivan
 Farmersburg – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clayton
Gminy w USA:
 Farmersburg (ang. Farmersburg Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clayton